— японский аниме-сериал, выпущенный студией Toei Animation на основе популярных тогда наклеек серии Bikkuriman, продававшихся по 30 иен, транслировался по телеканалу Asahi Broadcasting с 11 октября 1987 года по 2 апреля 1989 года. Также по мотивам сериала было создано множество сиквелов, последний из которых начал свою трансляцию с 1999 года. Сериал транслировался на территории Франции и Испании.

Сюжет 
Злой дьявол Тэнма насылает тьму на жителей небес, обращая их в камень и разрушая города. Правитель этого мира — супер-Зевс посылает своих подчинённых собрать 8 «вакамико», чтобы восстановить мир и равновесие.

Роли озвучивали 
Такэси Кусао — Феникс
Цутому Касивакура — Тики
Мэгуми Урава — Асука
Вакана Ямадзаки — Амуру
Кумико Нисихара — Маленький Минос
Масааки Окура — Андо Рококо
Такко Исимори — Супер Зевс
Дайсукэ Гори — Супер Дьявол
Эми Синохара — Меха-черепаха
Хиротака Судзуоки — Асутаранэму
Койти Хасимото — Роккинг
Рицуо Сава — Сарл/Тангарас

Примечания

Ссылки